Барле (прізвище)

Топоніми 
 Барле
 Барле () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма